Pácoro I da Arménia foi um rei da Arménia da dinastia arsácida, do período dividido entre o Império Romano e o Império Parta, tendo governado sob o protectorado romano entre o ano 161 e o ano 163. Foi antecedido no governo por Soemo da Armênia e foi sucedido pelo segundo reinado de Soemo da Armênia a que se seguiu .

Reis arsácidas da Armênia
Persas do século II